Mad commander (comandante chiflado) es un administrador de archivos open source y multiplataforma escrito en  Java. Tiene incorporado un Cliente FTP, junto con capacidades de navegación por el sistema de archivos y de comparación de ficheros.

Puesto que es un gestor de archivos y carpetas con dos columnas (paneles) por defecto, y además es portátil (pero no tiene un intérprete de comandos), se considera un administrador de archivos ortodoxo (al igual que el Midnight Commander, el Norton Commander o el PathMinder).

Véase también 

 Comparación de gestores de archivos
 Comparación de software de cliente FTP

Enlaces externos 
 MadCommander en SourceForge

Administrador de archivos
Clientes FTP libres
Administradores de archivos libres
Software libre programado en Java